Daniel Villadsen (né le  à Aalborg au Danemark) est un joueur professionnel danois de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || AaB Ishockey  || Metal Ligaen
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| rowspan='2'| 2004-2005 || AaB Ishockey || Metal Ligaen
|| 16 || 0 || 0 || 0 || 0 || 13 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| AaB Ishockey 2 || 1. Division
|| 12 || 4 || 5 || 9 || 10 || || || || ||
|-
| rowspan='2'|2005-2006 || AaB Ishockey  || Metal Ligaen
|| 33 || 0 || 1 || 1 || 2 || 16 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| AaB Ishockey 2 || 1. Division
|| 15 || 3 || 4 || 7 || 20 || 4 || 4 || 1 || 5 || 4 
|-
| 2006-2007 || AaB Ishockey  || Metal Ligaen
|| 31 || 0 || 0 || 0 || 6 || 17 || 0 || 0 || 0 || 6 
|-
| 2007-2008 || SønderjyskE Ishockey|| Metal Ligaen
|| 45 || 3 || 3 || 6 || 24 || 13 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| rowspan='2'| 2008-2009 || SønderjyskE Ishockey || Metal Ligaen
|| 43 || 2 || 2 || 4 || 20 || 16 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| Vojens  || 1. Division
|| 6 || 1 || 0 || 1 || 0 || || || || ||
|-
| 2009-2010 || SønderjyskE Ishockey || Metal Ligaen
|| 34 || 6 || 5 || 14 || 10 || 13 || 2 || 9 || 11 || 16
|-
| 2010-2011 || SønderjyskE Ishockey || Metal Ligaen
|| 38 || 5 || 7 || 12 || 14 || 12 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| rowspan='2'| 2011-2012 || Vojens || 1. Division
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| SønderjyskE Ishockey || Metal Ligaen
|| 31 || 1 || 6 || 7 || 16 || 11 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2012-2013 || Esbjerg fB Ishockey || Metal Ligaen
|| 39 || 4 || 6 || 10 || 16 || 4 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2013-2014 || Esbjerg fB Ishockey || Metal Ligaen
|| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
|2014-2015 || Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 23 || 0 || 6 || 6 || 20 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || Herlev Eagles || Metal Ligaen
|| 17 || 0 || 1 || 1 || 10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || AaB Ishockey || Metal Ligaen
|| 37 || 0 || 2 || 2 || 36 || 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2017-2018 || AaB Ishockey || Metal Ligaen
|| 16 || 1 || 9 || 10 || 32 || 2|| 0|| 1|| 1|| 2

Références 

Naissance en septembre 1985
Naissance à Aalborg
Joueur danois de hockey sur glace
Joueur du SønderjyskE Ishockey
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Joueur de l'AaB Ishockey
Joueur des Herlev Hornets
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Scorpions de Mulhouse